Ridgway ist der Name mehrerer

Personen:
 Andrew Ridgway (* 1950), britischer General und Politiker
 Brunilde Sismondo Ridgway (* 1929), US-amerikanische Klassische Archäologin italienischer Abstammung
 Dave Ridgway (* 1959), kanadischer American-Football- und Canadian-Football-Spieler
 Francesca Ridgway (1936–2008), italienische Klassische Archäologin und Etruskologin
 Fred Ridgway († 2015), englischer Cricketspieler
 Gary Ridgway (* 1949), US-amerikanischer Serienmörder
 Joe Ridgway, englischer Fußballspieler
 John Ridgway (* 1938), britischer Ruderer, Segler und Autor
 Joseph Ridgway (1783–1861), US-amerikanischer Politiker
 Keith Ridgway (* 1965), irischer Schriftsteller
 Matthew B. Ridgway (1895–1993), US-amerikanischer General
 Robert Ridgway (1850–1929), US-amerikanischer Ornithologe
 Robert Ridgway (Politiker) (1823–1870), US-amerikanischer Politiker
 Rozanne L. Ridgway (* 1935), ehemalige US-amerikanische Diplomatin
 Stan Ridgway (* 1954), US-amerikanischer Musiker

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Ridgway (Colorado)
 Ridgway (Illinois)
 Ridgway (Pennsylvania)

Siehe auch:

 Ridgeway